O Gibraltar Open de 2021 ou Open de Gibraltar de 2021, conhecido oficialmente como BetVictor Gibraltar Open de 2021 por questões de patrocínio, foi um torneio profissional do ranking mundial de snooker da temporada de 2020–21. O evento aconteceu de 1 a 7 de março de 2021 na Marshall Arena em Milton Keynes, na Inglaterra.

O defensor do título foi Judd Trump, que derrotou Kyren Wilson por 4–3 na final de 2020. Trump manteve seu título, derrotando Jack Lisowski por 4–0 na final e vencendo 28 dos 31 frames que jogou no torneio. Foi o quinto título do ranking de Trump na temporada e o 22º de sua carreira profissional. Além do prêmio do vencedor de 50 mil libras esterlinas, Trump garantiu o bônus de 150 mil libras da European Series, concedido ao jogador que ganha o maior número de prêmios na série, pela segunda temporada consecutiva.

Visão geral

Informações do torneio 
O torneio foi organizado pela World Professional Billiards and Snooker Association e patrocinado pela BetVictor. O defensor do título foi o inglês Judd Trump, que derrotou seu compatriota Kyren Wilson por 4–3 na final de 2020. Foi o décimo segundo evento do ranking da temporada de snooker de 2020–21, ocorrendo logo após o Players Championship de 2021. Foi a sexta edição do torneio Gibraltar Open, realizado pela primeira vez em 2015. Foi o sexto e último evento da "European Series" de 2020–21, uma série de torneios patrocinados pela BetVictor cujo vencedor recebe um bônus de 150 mil libras esterlinas.

Formato 
Os jogos do Open de Gibraltar foram disputados da seguinte forma:
 Rodadas 1–4: Melhor de 7 frames, vence quem ganha quatro (de 4–0 a possíveis 4–3)
 Quartas de final: Melhor de 7 frames, avança o que chegar a quatro (de 4–0 a possíveis 4–3)
 Semifinal: Melhor de 7 frames, até um ganhar seis (de 4–0 a possíveis 4–3)
 Final: Melhor de 7 frames, é campeão o primeiro a chegar a quatro (de 4–0 a possíveis 4–3)

Premiação 
O evento teve uma premiação total de 251 mil libras esterlinas, sendo 50 mil libras esterlinas a parte do vencedor. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento foi a seguinte:

Jogos 
Os resultados dos jogos do evento são mostrados abaixo:

Fases iniciais

Seção 1 
 Seção 2 

 Seção 3 

 Seção 4 

 Seção 5 

 Seção 6 

 Seção 7 

 Seção 8 

 Fases finais 

 Final

Century breaks 
Um total de 80 century breaks (entrada de 100 ou mais pontos) foram realizadas durante o torneio.

 145, 103 Jamie Jones
 142, 137, 130, 124 Mark Selby
 140, 113 Shaun Murphy
 140 Scott Donaldson
 138 Riley Parsons
 137, 126, 103 Jack Lisowski
 137 Chris Wakelin
 134, 114 Jamie Clarke
 132, 115 Fraser Patrick
 132, 105 Chen Zifan
 131, 128, 126, 124, 124, 106, 104, 101 Judd Trump
 130, 129, 103 Barry Hawkins
 127, 115, 107 Stuart Carrington
 126 Mark Allen
 125 Mitchell Mann
 124, 107 David Gilbert
 124 Luo Honghao
 123, 102 Soheil Vahedi
 121, 115, 113, 109, 101 Xiao Guodong
 119, 102 Matthew Selt
 119 Thepchaiya Un-Nooh
 118 Anthony McGill
 116 Ashley Hugill
 116 Elliot Slessor
 115, 109, 105 Kyren Wilson
 113 Anthony Hamilton
 112, 100 Luca Brecel
 109, 106 Liam Highfield
 108 Ricky Walden
 107, 105, 100 Ali Carter
 107 Stephen Hendry
 107 Lu Ning
 106, 102 Liang Wenbo
 105 Hossein Vafaei
 104 Tom Ford
 104 Pang Junxu
 103 Oliver Lines
 103 Mark Williams
 102 Billy Joe Castle
 101, 101 Jamie O'Neill
 101 Chang Bingyu
 101 Si Jiahui
 100 Martin Gould
 100 Sunny Akani

2021 no snooker